Tegetthoff steht für:
 SMS Tegetthoff, Schlachtschiff der „Tegethoff-Klasse“ der k.u.k. Kriegsmarine 
 Admiral Tegetthoff (Schiff), Forschungsschiff der Polarexpedition von 1872–1874
 Kap Tegetthoff, Landspitze auf der Hall-Insel (Franz-Josef-Land), Russland
 Tegetthoff-Denkmal in Wien

Tegethoff oder Tegetthoff ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Tegethoff (* 1971), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Ernst Tegethoff (1890–1955), deutscher Germanist und Volkskundler 
 Folke Tegetthoff (* 1954), österreichischer Erzähler
 Jürgen Tegethoff (* 1924), deutscher Offizier und Beamter
 Mareile Seeber-Tegethoff (* 1970), deutsche Ethnologin, Biografin und Autorin
 Ralph Tegethoff (* 1963), rechtsextremer Publizist und politischer Aktivist

 Wilm Tegethoff (1927–2018), deutscher Jurist und Energiemanager
 Wolf Tegethoff (* 1953), deutscher Kunsthistoriker, Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München

Siehe auch:
 Tegethof